Aheront može značiti:

 Aheront (rijeka, mitologija), rijeka iz Grčke mitologije
 Aheront (bog), bog u Grčkoj mitologiji koji čuva rijeku Aheront
 Aheront (rijeka), rijeka u Grčkoj